Marieborg kan syfta på:

Marieborg, Enköpings kommun – en medeltida borg utanför Enköping, se vidare Haga slott, Enköpings kommun
Marieborg – ett historiskt område intill sjön Magelungen i Farsta strand, södra Stockholm
Marieborgs herrgård – Norrköping
Marieborgs folkhögskola – i Mariebergs herrgård, Norrköping
Marieborgsskolan – Västervik

Se även
Marieberg (olika betydelser)